Poroschino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Poroschino (Region Altai), in der Region Altai
 Poroschino (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Poroschino (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Poroschino (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Poroschino (Kirow), in der Oblast Kirow, Stadtkreis Kirow
 Poroschino (Kirow, Afanassjewski), in der Oblast Kirow, Afanassjewski rajon
 Poroschino (Pensa), in der Oblast Pensa
 Poroschino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Poroschino (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Poroschino (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Poroschino (Wologda, Babajewski), in der Oblast Wologda, Babajewski rajon
 Poroschino (Wologda, Wologodski), in der Oblast Wologda, Wologodski rajon